Der Coupe d’Europe 1963/64 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 6. Auflage fand vom 4. bis zum 7. Juni 1964 in Kiel statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Erstmals bei ihrer vierten Teilnahme gewann der B.V. Van den Brandt Waalwijk aus den Niederlanden den Coupe d’Europe.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Kiel

Finalrunde in Kiel

Abschlusstabelle 1963/64 

1964
Coupe dEurope 1963/64
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Kiel